La rivière Yongding (永定), affluent du Hai He, fleuve de Chine septentrionale,
 Le district de Yongding (永定区), subdivision administrative de la province du Hunan en Chine,
 Le Xian de Yongding (永定县), subdivision administrative de la province du Fujian Chine, renommé pour ses tulous.
Homonymie de toponyme